

События 
 После смерти Фруэлы II королём Леона стал его сын Альфонсо Фройлас. Против него поднимают мятеж сыновья Ордоньо II — Санчо, Альфонс и Рамиро — и изгоняют его из Леона. Новым королём Леона стал Альфонсо IV Монах.
 26 июня — в Кордове замучен христианский заложник юноша Пелайо, отказавшийся принять ислам и попасть в гарем халифа.
 11 декабря — новый король Наварры — малолетний Гарсия I Санчес. Управление в руках его дяди Химено II и матери.
 Завершение борьбы Генриха Птицелова за признание его всей Германией.
 Присоединение к Германии Лотарингии.
 Сплитский собор.
 Провозглашение князя Томислава королём Хорватии. Принятие христианства.
 925—929 — Король Хорватии Томислав I.
 Симеон принимает титул «василевса ромеев и болгар».
 925—927 — Эмир Марокко Хассан ал-Хаджам (Идрисид).

Родились 
 Видукинд Корвейский
 Рождение Бруно (925—965), архиепископа Колоннского, брата Оттона I.

Скончались 
 Фруэла II — король Леона
 Альберих I (патриций Рима)
 Санчо I — король Памплоны (Наварры)
 Хан Волжской Болгарии Алмуш (Алмас)

См. также